Maraton, trkačka atletska disciplina
Maraton, Grčka, antički grad-država, kod kojeg se odvila Bitka kod Maratona
Maraton (jezero), umjetno jezero kod istoimenog grada u Grčkoj
Maraton lađa, sportsko natjecanje u utrci lađa koje se održava u dolini Neretve